Charles Baudelaire (ur. 1821, zm. 1867) – francuski poeta i krytyk, parnasista zaliczany do grona tzw. poetów przeklętych

 Postacie fikcyjne
 Klaus Baudelaire – fikcyjna postać z serii książek Seria Niefortunnych Zdarzeń
 Słoneczko Baudelaire – fikcyjna postać z serii książek Seria Niefortunnych Zdarzeń
 Wioletka Baudelaire – fikcyjna postać z serii książek Seria Niefortunnych Zdarzeń